Beauthier est le patronyme de plusieurs personnes :

 Richard Beauthier, un avocat et homme politique belge francophone

 Georges-Henri Beauthier, avocat belge, fils de Richard Beauthier